Con el nombre de Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua se conocen a una serie de acuerdos firmados por la República de la Gran Colombia y sus vecinos hispanoamericanos entre 1823 y 1826:

 Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre la República de Colombia y el Estado del Perú (Lima, 6 de julio de 1822)
 Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre Colombia y Chile (Santiago, 21 de octubre de 1822)
 Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre Colombia y México (Bogotá, 3 de octubre de 1823)
 Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre Colombia y las Provincias Unidas de Centroamérica (Bogotá, 15 de marzo de 1825)
 Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre las Repúblicas de Colombia, Centro América, Perú y Estados Unidos Mexicanos (Panamá, 15 de julio de 1826)